Аристипп:

 Аристипп (ок. 435 — ок. 355 до н. э.) — древнегреческий философ из Кирены в Северной Африке.
 Аристипп Младший (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ киренской школы.